Crocella ima više značenja:
 Crocella, Benevento
 Crocella, Campobasso